Пусть  есть векторное пространство над полем  (чаще всего рассматриваются поля  или ).

Билинейной формой называется функция , линейная по каждому из аргументов:
 ,
 ,
 ,
 ,
здесь  и 

Билинейная форма — частный случай понятия тензора (тензор ранга (0,2)).

Альтернативное определение 
В случае конечномерных пространств (например, ) чаще используется другое определение.

Пусть  есть множество векторов вида  где .

Билинейными формами называются функции  вида
 
где   а  — некоторые константы из поля 

Говоря другими словами, билинейная форма — это функция от двух векторов по  переменных компонент в каждом, являющаяся однородным многочленом первой степени относительно переменных компонент каждого вектора.

Связанные определения 
 Билинейная форма  называется симметричной, если  для любых векторов .
 Билинейная форма  называется кососимметричной (антисимметричной), если  для любых векторов .
 Вектор  называется ортогональным (более точно, ортогональным слева) подпространству  относительно , если  для всех . Совокупность векторов , ортогональных подпространству  относительно данной билинейной формы , называется ортогональным дополнением подпространства  относительно  и обозначается .
 Радикалом билинейной формы  называется ортогональное дополнение самого пространства  относительно , то есть совокупность  векторов , для которых  при всех .

Свойства 
 Множество всех билинейных форм , заданных на произвольном фиксированном пространстве, является линейным пространством.
 Любую билинейную форму можно представить в виде суммы симметричной и кососимметричной форм.
 При выбранном базисе  в  любая билинейная форма  однозначно определяется матрицей
 
так что для любых векторов  и 
 
то есть
 
 Это также означает, что билинейная форма полностью определяется своими значениями на векторах базиса.
 Размерность пространства  есть .
 Несмотря на то, что матрица билинейной формы  зависит от выбора базиса, ранг матрицы билинейной формы в любом базисе один и тот же, он называется рангом билинейной формы . Билинейная форма называется невырожденной, если её ранг равен .
 Для любого подпространства  ортогональное дополнение  является подпространством .
 , где  — ранг билинейной формы .

Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса 
Матрица, представляющая билинейную форму в новом базисе, связана с матрицей, представляющей её в старом базисе, через матрицу, обратную матрице перехода к новому базису (матрице Якоби), через которую преобразуются координаты векторов.

Иными словами, если координаты вектора в старом базисе  выражаются через координаты в новом  через матрицу 
, или в матричной записи , то билинейная форма  на любых векторах  и  запишется, как
 ,
то есть компоненты матрицы, представляющей билинейную форму в новом базисе, будут:
 ,
или, в матричной записи:
 ,
 , где  — матрица прямого преобразования координат .

Связь с тензорными произведениями и функтором Hom 
Из универсального свойства тензорного произведения следует, что билинейные формы на V находятся во взаимно-однозначном соответствии со множеством , где k — основное поле.

Так как функтор тензорного произведения и функтор Hom являются сопряженными, , то есть билинейной форме соответствует линейное отображение из  в двойственное пространство . Это соответствие может быть проведено двумя путями (так как существует два функтора тензорного произведения — с зафиксированным левым аргументом и с зафиксированным правым), их часто обозначают как

.

См. также 
 Квадратичная форма
 Билинейная операция
 Билинейное преобразование

Литература 
 
 
 Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.: Наука, 1984.
 Кострикин А. И. Введение в алгебру, М.: Наука, 1977.
 
 Гельфанд И. М., Линейная алгебра. Курс лекций.
 Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия, — Физматлит, Москва, 2009.

Линейная алгебра